Голоушев - фамилия:

 Голоушев, Александр Фёдорович — русский военный, генерал-майор.
 Голоушев, Сергей Сергеевич — русский революционер; живописец и график.

См. также 
 Голушко